Юлиус Менадье (, ,  — , ) — немецкий нумизмат.

Занимался преимущественно изучением монет средневековой Германии. В 1891—1921 годах — директор берлинского Монетного кабинета. С 1896 года — профессор.
С 1889 года — соиздатель журнала «Zeitschrift für Numismatiker».

Избранная библиография 
 Deutsche Münzen. Gesammelte Aüfsatze zur Geschichte des deutschen Münzwesens. 4 Bde. — Berlin, 1891—1922;
 Schaumunzen des Hauses Hohenzollern. — Berlin, 1901;
 Das Münzrecht der deutschen Bischöfe. In: BM. (1910) S. 81 ff.;
 Das Münzrecht der deutschen Stammesherzöge. In: ZfN. 27 (1910. S. 158—167);
 Die Aachener Münzen. In: ZfN. 30 (1913) und 31 (1914). Die Schausammlung des Münzkabinetts im Kaiser-Friedrich-Museum. Eine Münzgeschichte der europaischen Staaten. — Berlin, 1919.

Примечания

Литература 
 

Нумизматы Германии